Эбенталь (, ) — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Каринтия.

Входит в состав округа Клагенфурт. Население составляет 7546 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 54,99 км². Официальный код — 2 04 02.

Фотографии

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Фельсбергер (СДПА) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 27 мест.

 СДПА занимает 18 мест.
 АПС занимает 5 мест.
 АНП занимает 4 места.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Каринтии